Zkratka písmen DÚ může znamenat:

 Demokratická únia Slovenska (2000) – současná politická strana na Slovensku 
 Demokratická únia – zaniklá politická strana na Slovensku
 Drážní úřad
 domácí úkol

Související články 
 Du
 DEU
 DEÚS